La Roue du temps peur faire référence à :
 La Roue du temps, série de romans de Robert Jᴏʀᴅᴀɴ commencée en 1990 ;
 La Roue du temps, film documentaire sur le bouddhisme tibétain, de Werner Hᴇʀᴢᴏɢ, réalisé en 2003
 La Roue du temps, sablier géant inauguré à Budapest en Hongrie en 2004.
 La Roue du temps, série télévisée diffusée sur Prime Video en 2021.